

Nederlandse personen
 Bert Brinkman (1968), voormalig waterpolospeler
 Bram Brinkman (1915-2009), politicus (vader van Elco Brinkman)
 Carel Leonhard Brinkman, (1820-1881) Amsterdams uitgever
 Elco Brinkman (1948), voormalig politicus
 Erna Brinkman (1972), voormalig Nederlands volleybalster.
 Harry Brinkman (1950), politicus
 Henri Brinkman (1908 - 1961) Nederlandse wis- en natuurkundige.
 Hero Brinkman (1964), politicus
 Isabelle Brinkman (1972), televisiepresentatrice
 Jacques Brinkman (1966), voormalig tophockeyer
 Jan Brinkman (1952), wielrenner
 Jan Willem Brinkman (1947), voormalig militair en politiefunctionaris
 Janneke Brinkman-Salentijn (1948), kunstschilderes (echtgenote van Elco Brinkman)
 Johannes Brinkman  (1902-1949), architect
 Leendert Cornelis Brinkman (1886-1968), politicus (grootvader van Elco Brinkman)
 Michiel Brinkman  (1873-1925), architect
 Nienke Brinkman (1993), marathonloopster en geofysicus
 Ruben Brinkman (1980), Nederlands acteur in o.a. Feuten
 Tamara Brinkman (1978), actrice, radio- en televisiepresentatrice
 Tim Brinkman (1997), Nederlands voetballer. Hij is de zoon van oud-hockeyinternational Jacques Brinkman

Fictieve personen  
 Donna Brinkman in ONM, 2010 (laatste seizoen), gespeeld door Berber Esha Janssen.
 Edgar Brinkmann, politiecommissaris in de Duitse politieserie Tatort, gespeeld door Karl-Heinz von Hassel.
 Een personage in The Traitor’s Son van S.B. James (2017)
 Dr. Brinkman, een personage in Elf van BL Randall (2007)

Overige
 Getal van Brinkman, een getal dat de verhouding weergeeft tussen viskeuze opwarming en verspreiding door geleiding
 Groep-Brinkman, de eenmansfractie van Hero Brinkman
 Brinkmann, een grand café aan de Grote Markt in Haarlem
 Het Ir. M.A. Brinkman Vissergemaal in Arnhem

Plaatsen 
  Brinkmanshoek, een buurtschap in de gemeente Berkelland in Gelderland
  Brinkmann (Córdoba), een plaats in het departement San Justo, in het noordoosten van de Argentijnse provincie Córdoba.
  Brinkman (Oklahoma), een plaats in Greer County, Oklahoma, Verenigde Staten.